Pantelimon può riferirsi a:

Geografia
 Pantelimon, quartiere di Bucarest.
 Pantelimon, città del distretto di Ilfov.
 Pantelimon, comune del distretto di Costanza.

Trasporti
 Pantelimon è una stazione della Metropolitana di Bucarest nel quartiere omonimo.